Смилена (Lactuca) е род покритосеменни растения от семейство Сложноцветни (Asteraceae).

Разпространение 
Родът включва от 50 до 75 вида марули разпространени по целия свят, но главно в умерена Евразия.

Видове

Източници